Spremberg kan syfta på:

Spremberg, en stad i Niederlausitz, tillhörande Landkreis Spree-Neisse, Brandenburg, Tyskland.
Landkreis Spremberg (Lausitz), tidigare Landkreis i Brandenburg.
Kreis Spremberg, tidigare distrikt i Bezirk Cottbus, Östtyskland.
 i staden Neusalza-Spremberg, Landkreis Görlitz, Sachsen, Tyskland:
Spremberg ort och kommundel.
Neuspremberg ort och kommundel.

Spremberg är också ett tyskt efternamn.